Thomas Cochrane kan syfta på bland andra:

*Thomas Cochrane, 8:e earl av Dundonald (1691–1778), skotsk ädling och politiker
 Thomas Cochrane, 10:e earl av Dundonald (1775–1860), skotsk ädling
 Thomas Cochrane, 11:e earl av Dundonald (1814–1885), skotsk ädling
 Thomas Cochrane, 13:e earl av Dundonald (1886-1958), skotsk ädling
 Thomas Cochrane, 1:e baron Cochrane av Cults (1857–1951), skotsk ädling och politiker
 Thomas John Cochrane (1789–1872),  brittisk sjöofficer, guvernör över Newfoundland
 Tom Cochrane (född 1953), kanadensisk singer-songwriter